Kudos (computerterm), een blijk van waardering op internet
 Kudos Film and Television, een Brits film- en televisieproductiebedrijf